Марцеллин — имя, которое носили некоторые святые:

Марцеллин (†250), мученик из Перуджи, пострадал с Кириаком, Фаустином, Флоренцием и Иулианом, память 5 июня;
Маркеллин (†278), мученик Римский, пострадал со своим братом Марком, память 18 июня;
Марцеллин (III век), епископ и исповедник из Равенны, память 5 октября;
 Марцеллин (†304), мученик, пострадал с Иоанном, Маннеей, Серапионом, Петром и иными в Оксиринхе (Египет), память 27 августа;
Марцеллин, папа Римский с 296 по 304 год, память 26 апреля;
Марцеллин (†304), священномученик, пострадал со св.Петром в Риме, память 2 июня;
Марцеллин (†320), мученик Томийский, пострадал со своими братьями Аргием и Нарциссом (Argeo e Narciso), память 2 января ;
Марцеллин (†374), первый епископ Эмбронский, Франция, память 20 апреля ;
 (†413), священномученик, епископ Картахенский; пострадал от донатистов вместе с братом Апрингием (Apringio), память 13 сентября, 6 апреля;
, епископ Анконский, память 9 января;
Марцеллин (†320), мученик Томийский, трибун; пострадал со своей супругой Маннеей (Mannea), сыном Иоанном, а также со священником Серапионом и воином Петром, память 27 августа .

Примечания 

Христианские святые